Análise qualitativa é um ramo da química analítica que visa reconhecer ou identificar os elementos ou grupos químicos presentes em uma amostra, bem como o estudo dos meios para identificar os componentes químicos de uma amostra. Em geral, a base para a identificação de uma substância pelo método clássico de análise é causar uma alteração em suas propriedades que seja facilmente observável e que corresponda à constituição dessa substância.

Bibliografia 

 

Técnicas de laboratório